Der Range Rover Sport ist ein SUV, der seit 2005 angeboten wird. Die erste Generation basierte auf der Plattform des Land Rover Discovery, wurde aus Marketinggründen jedoch unter der imageträchtigeren Bezeichnung Range Rover verkauft, wodurch eine andere, jüngere Käuferschicht angesprochen werden sollte. Die Einführung begann im Februar 2005.

Die zweite Generation, die nicht mehr auf dem Land Rover Discovery, sondern auf dem Range Rover basiert, auch wenn 75 % der Teile anders sind, wurde am 26. März 2013 in New York City vorgestellt. Markteinführung in Europa war am 20. September 2013.

Am 10. Mai 2022 wurde die dritte Generation, die wieder auf dem Range Rover basiert, vorgestellt.

Range Rover Sport (2005–2013) 

Der Range Rover Sport ist wie der Discovery mit dem Terrain-Response-System ausgestattet, welches den Allradantrieb per Drehschalter an verschiedene Untergründe anpasst, die Luftfederung ist beim Range Rover Sport immer serienmäßig.

Die Bezeichnung „Sport“ soll – bei ähnlicher Motorisierung wie beim großen Range Rover – das dynamischere Fahrverhalten verdeutlichen, das nicht zuletzt auch durch geringere Abmessungen und niedrigeres Gewicht möglich wird.

Im Sommer 2010 wurde ein Facelift am Range Rover Sport vorgenommen. Dabei wurden Scheinwerfer sowie Heckleuchten geändert, was auch modifizierte Schweller mit sich brachte.

Im Juli 2011 wurde der TDV6-Motor überarbeitet, der hier 211 PS leistet. Er wurde zudem mit einer neuen Achtstufen-Automatik ausgerüstet, die weniger Kraftstoff verbraucht. Als Ergänzung in der Motorenpalette kam der SDV6 mit 256 PS hinzu, der zwischen dem stärksten TDV6 und dem TDV8 angesiedelt ist und beide Motoren ersetzt.

Technische Daten 

Wegen Problemen mit der Kabelverlegung wurden im August 2006 1.026 Modelle zurückgerufen. Es handelte sich hierbei um die Modelle des Jahrgangs 2005/2006 mit 19-Zoll-Felgen und den Seriennummern 5A 900 109 bis 6A 949 108.

Range Rover Sport (2013–2022) 

Die zweite Generation ist europaweit am 20. September 2013 erschienen. Sie zeichnet sich durch eine deutliche Gewichtsreduktion aus, die durch eine vollständig aus Aluminium gefertigte Karosserie erreicht wird. Technisch basiert das Modell auf der vierten Range Rover-Generation. Viele Komponenten wie Fahrwerk, Bordelektronik, Getriebe und Aufhängung wurden übernommen. Zum Modelljahr 2018 erhielt die Baureihe eine Überarbeitung.

Rekordzeit am Pikes Peak 

Am 6. Juni 2013 fuhr Paul Dallenbach mit dem Range Rover Sport 5.0 Supercharged eine neue Bestzeit für Serien-SUVs auf der offiziellen Rennstrecke des berühmten Pikes Peak International Hill Climb Bergrennen. Das Fahrzeug war bis auf einen zusätzlich eingebauten Überrollkäfig im Originalzustand. Bei Leistungsverlust von bis zu 40 %, der durch die dünne Luft in entsprechender Höhe bedingt ist, benötigte Dallenbach 12 Minuten 36 Sekunden und 61 Hundertstel.

Ausstattungslinien 

Das Fahrzeug ist in diversen Ausstattungslinien verfügbar die sich alle durch unterschiedliche serienmäßige Extras unterscheiden und aufeinander aufbauen: S/SE; HSE; HSE Dynamic und Autobiography Dynamic.

Geländeeigenschaften 

Im Vergleich zum Vorgänger wurden die Geländefähigkeiten verbessert. Der Range Rover Sport ab dem Modelljahr 2014 besitzt eine maximale Wattiefe von 850 mm. Neue Bordsystem wie „Wade Sensing“ das durch Radar-Sensoren in den Außenspiegeln die Wassertiefe rund um das Fahrzeug messen kann ermöglichen eine sichere Fahrt auf unbekannten Strecken.

Antriebe 

Erstmals beim Range Rover Sport hat man sich bei dieser Generation von Seiten des Herstellers dazu entschieden zwei unterschiedliche Antriebsvarianten für unterschiedliche Ansprüche anzubieten. Grundsätzlich ist das Fahrzeug immer mit Allradantrieb ausgestattet. Jedoch gibt es zusätzlich zum bereits bekannten System mit Untersetzungsgetriebe und Differentialsperre eine weniger aufwendige und 18 kg leichtere, aber nicht so leistungsfähige Version mit einem Torsendifferential als Serienausstattung. Dieses ist für den Betrieb auf befestigten Straßen ausgelegt und bietet genug Traktion im Alltagsgebrauch. Die Version mit dem bekannten System wird besonders für Geländefahrten und den Zugbetrieb mit Anhänger empfohlen.

Range Rover Sport SVR (2014–2022) 

Land Rover kündigte auf dem Pebble Beach Concours d’Elegance 2014 eine Supersportversion des Range Rover Sport an. Der modifizierte V8 Kompressor Motor leistet 405 kW (550 PS) und kam im Oktober 2014 in den Handel. Ab dem Modelljahr 2018 leistet der SVR 423 kW (575 PS).

Technische Daten

Range Rover Sport (seit 2022) 

Die dritte Generation der Baureihe wurde am 10. Mai 2022 vorgestellt. Die Markteinführung erfolgte im September 2022.

Sicherheit 
Im Herbst 2022 wurde der Range Rover Sport vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Antriebe 
Beim Range Rover Sport der dritten Generation kommen die gleichen Antriebe (zwei Benziner, drei Diesel und zwei Plug-in-Hybride) wie im Range Rover der fünften Generation zum Einsatz. 2024 soll noch eine vollelektrisch angetriebene Version folgen.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2005 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 46.927 Range Rover Sport neu zugelassen worden. Mit der Einführung der zweiten Generation 2013 stiegen die Zulassungszahlen zunächst deutlich an, brachen dann jedoch mit zunehmendem Alter des Modells auch wieder ein.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website
 Webseite des neuen Range Rover Sport

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell